

Населені пункти та їхні частини
 Вулька-Плебанська — село в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Вулька-Плебанська — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вулька-Плебанська — частина міста Радомишль-Великий в Мелецькому повіті Підкарпатського воєводства

Примітки